Mélia (mythologie)
 Mélia (patronyme)